Са́больч Бри́кнер (; род. 1980, Будапешт) — венгерский певец (тенор).

Биография

Сабольч Брикнер окончил будапештскую Музыкальную академию имени Листа по классам кларнета и вокала, затем совершенствовал своё мастерство в Аугсбургской Высшей школе музыки у Эдит Винс и Ханса Иоахима Байера, брал также частные уроки у Николая Гедды. В 2007 г. дебютировал на сцене Будапештской оперы в партиях Тамино («Волшебная флейта» Моцарта) и Неморино («Любовный напиток» Доницетти). В 2008 г. одержал победу на Международном конкурсе имени королевы Елизаветы в Брюсселе, исполнив в финале произведения Мейербера, Верди, Чайковского, Малера и Бриттена.

Ссылки 

 Страница на сайте Конкурса имени королевы Елизаветы 

Певцы и певицы Венгрии
Теноры Венгрии
Академические музыканты Венгрии
Оперные певцы и певицы Венгрии
Певцы и певицы по алфавиту
Лауреаты конкурса имени королевы Елизаветы